Нордфридхоф ( — «Северное кладбище») — название кладбищ:
 Нордфридхоф в Дрездене
 Нордфридхоф в Дюссельдорфе
 Нордфридхоф в Мюнхене
 Нордфридхоф в Висбадене